LDS kan syfta på:

LDS - loeys dietz syndrom 
 LDS (biltillverkare) –en sydafrikansk tillverkare av formelbilar
 LDS – förkortning för religionen Latter Day Saints, se Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga
 LDS –ett liberalt parti i Slovenien, se Liberalna Demokracija Slovenije
 LDS – IATA-koden för Yichun Lindu Airport